Iwajło Stojmenow (ur. 30 października 1981 w Sofii) – bułgarski piłkarz.

Swoją karierę rozpoczynał w Lewskim Sofia. Następnie grał w Bałkanie Botewgrad, Belasicy Petricz, Widimy-Rakowski Sewliewo, a w 2005 trafił do Polski do Górnika Zabrze, gdzie 26 lipca tego roku zadebiutował w Orange Ekstraklasie.

Linki zewnętrzne 
 

Piłkarze Górnika Zabrze
Piłkarze Bełasicy Petricz
Piłkarze PS Kalamata
Bułgarscy piłkarze
Ludzie urodzeni w Sofii
Urodzeni w 1981